Katharina Müller (geb. 12. September 1995 in Nischnewartowsk, Russland) ist eine deutsche Eiskunstläuferin. Sie startet im Eistanz. Katharina wanderte 1998 mit ihren mit dem Eiskunstlauf verbundenen Eltern (Vater Kampfrichter, Mutter: Trainerin) nach Deutschland ein. Mit ihrem Partner Tim Dieck wurde sie 2020 erstmals deutsche Meister im Eistanz. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2015 belegte das Paar den 15. Platz. Seit 2018 trainieren sie außer in Dortmund auch in Moskau bei Anschelika Krylowa. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking belegten sie den 21. Platz. Anschließend trennte sich das Paar.

Ergebnisse 

Q = qualifiziert
A = Wegen Covid19-Pandemie ausgefallen

Weblinks 

 Offizielle Website von Katharina Müller und Tim Dieck
 
 Katharina Müller auf der Website des Deutschen Olympischen Sportbunds

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Deutschland)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
Universiadeteilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2017
Teilnehmer der Winter-Universiade 2019
Deutscher Meister (Eiskunstlauf)
Russe
Deutscher
Russlanddeutscher
Geboren 1995
Frau